Mutkajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mutkajärvi (sjö, lat 69,30, long 27,50), Lappland, 
 Mutkajärvi (sjö, lat 69,07, long 27,22), Lappland, 
 Mutkajärvi (sjö, lat 68,80, long 27,27), Lappland, 
 Mutkajärvi (sjö, lat 66,80, long 25,28), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar